BNF steht für:
 Backus-Naur-Form oder Backus-Normalform, eine kompakte formale Metasyntax (Metasprache)
 Bielefelder Nähmaschinen- und Fahrradfabrik, ehemaliger deutscher Nähmaschinen-, Fahrrad- und Motorradhersteller
 Botswana National Front, politische Partei in Botswana
 British National Formulary, britisches Medikamentenverzeichnis
 Belarussische Nationale Front (Partyja BNF), weißrussische Partei
 Beiträge zur Namenforschung auch als „BNF NF.“, namenkundliche und sprachwissenschaftliche Fachzeitschrift
 Bangladesh Nationalist Front, Partei in Bangladesch
 Benigne Faszikulation, unwillkürliche, in manchen Fällen auch durch die Haut hindurch sichtbare Muskelzuckungen
 Baranof Island Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeugstation auf Baranof Island, Alexanderarchipel, Alaska Panhandle, Alaska
 Braniff International Airways (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

BnF steht für:
 Bibliothèque nationale de France, Nationalbibliothek von Frankreich in Paris
 Benzylfluorid, organisch-chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Alkylhalogenide

bnf steht für:
 Masiwang (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Molukken-Sprachen

Abkürzung